En catalan, occitan, et romanche nadal signifie Noël.

Famille noble 
 Nadal, famille patricienne de Venise.

Littérature 
 Le prix Nadal est le plus ancien prix littéraire espagnol.

Monument 
 Le palais Nadal, situé à Barcelone (14, calle Montcada), en face du musée Picasso, est depuis 1997 le siège du musée Barbier-Mueller d'art précolombien, où est exposée la collection d'art préhispanique du collectionneur suisse Jean Paul Barbier-Mueller.

Patronymie 

(Classement par ordre alphabétique)
 Álvaro Nadal (1970-), haut fonctionnaire et homme politique espagnol .
 Amaro Nadal (1958-), footballeur uruguayen.
 Augustin Nadal (1659-1741), poète, critique et auteur dramatique français.
  (1917-1998), peintre espagnol.
 Emili Gómez Nadal (1907-1994), historien espagnol.
 Fidel Ernesto Nadal (1965-), chanteur argentin.
 Francisco Sebastián Nadal Martorell (1986-), dit Xisco Nadal, footballeur espagnol.
 François Nadal (1924-2007), un dresseur de chevaux.
 Jean-Louis Nadal (1942-), magistrat français, ancien procureur général près la Cour de cassation française, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HAPTVP)
 Jérome Nadal (Gerónimo Nadal en espagnol, Jérôme Nadal en français) (1507-1580), un des premiers membres de la Compagnie de Jésus.
 Joaquim Nadal (1948-), homme politique espagnol.
 Jordi Nadal i Oller (1929-2020), économiste et historien espagnol.
 Joseph Jean Ernest Nadal (1869-1939), dirigeant d'entreprise Français, président de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, décoré de la Légion d'Honneur
  (1980-), chanteuse et compositrice philippine.
 Lymari Nadal (1978-), actrice, productrice et scénariste portoricaine.
 Louise Nadal (1944-), peintre française connue sous le nom de Myriam Darrell.
 Marc Nadal (1989-), réalisateur, producteur et scénariste espagnol.
 Maria Chappelle-Nadal (1974-), femme politique américaine.
 Michelle Nadal (1928-2018), actrice et danseuse française.
 Miguel Ángel Nadal (1966-), joueur de football espagnol et oncle du tennisman Rafael Nadal.
  (1967-), acteur espagnol.
  (1877-1941), homme politique, journaliste et homme d'affaires portoricain.
 Rafael Nadal (1986-), joueur espagnol de tennis.
 Thomas Marco Nadal (1929-2000), auteur espagnol de bande dessinée.
 Toni Nadal (1961-), entraineur de tennis espagnol et oncle du tennisman Rafael Nadal
 Toni Nadal i Segura (1971-2012), météorologue et journaliste catalan.

Autre 
 Rafael Nadal, astéroïde numéro 128036 découvert par les astronomes de l'Observatoire astronomique de Majorque et dont le nom a été donné en l'honneur de Rafael Nadal.
 Tió de Nadal, élément de la mythologie catalane et tradition de Noël très répandue en Catalogne.

Patronyme hispanique